Wadena peut se référer à :

Personnalité 
 , officiel de la nation des Ojibwés.

Toponymes

, une ville de la  province de Saskatchewan.
 Wadena, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

, une communauté non constituée en municipalité du comté de Benton (Indiana)
 Wadena, une ville du comté de Fayette, en Iowa, aux États-Unis.
 Wadena, ville siège du comté de Wadena, dans l’État du Minnesota.

Autre 
 , un navire de la United States Navy.
 Kelvington-Wadena, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme